Souleymane Cissé est le nom personnel de plusieurs footballeurs originaires d'Afrique de l'Ouest :
 Souleymane Cissé, footballeur, formateur et directeur sportir ivoirien né en 1977 ;
 Souleymane Cissé, footballeur international sénégalais né en 1990 ;
 Souleymane Cissé, footballeur sénégalais né en 1991 ;
 Souleymane Djimou Cissé, footballeur sénégalais né en 1999 ;
 Souleymane Cissé, footballeur franco-sénégalais né en 2002.

Homonymie de personnes